Biografies:
 Ralph Waldo Emerson (Boston, 1803 – Concord, 1882), assagista, filòsof i poeta estatunidenc.
 Waldo Machado da Silva (Niterói, 1934), futbolista brasiler.
 Waldo Vila Gilabert (Antíbol, 1978), pilotari valencià.
 Waldo David Frank (Long Branch, 1889 - 1967), novel·lista, historiador i crític estatunidenc.
 Geografia:
 Waldo (Alabama)
 Waldo (Arkansas)
 Waldo (Florida)
 Waldo (Kansas)
 Waldo (Maine)
 Waldo (Ohio)
 Waldo (Wisconsin)